82-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 7 по 12 апреля 2003 года в городе Лутраки (Греция). В нём приняли участие 206 атлетов (128 мужчин и 78 женщин) из 33 стран. Были разыграны комплекты наград в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты  на sports123
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

2003
Тяжёлая атлетика
Спорт в Греции в 2003 году
Чемпионаты Европы в Греции
Апрель 2003 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Греции
2003 год в тяжёлой атлетике